La palabra Boxaxni puede referirse a:

 Boxaxni, localidad del municipio de Actopan, Hidalgo, México.
 Boxaxni, localidad del municipio de San Salvador, Hidalgo, México.
 Boxaxni, localidad del municipio de Chilcuautla, Hidalgo, México.